10-й Чемпионат мира по волейболу среди женщин прошёл со 2 по 13 сентября 1986 года в шести городах Чехословакии с участием 16 национальных сборных команд. Чемпионский титул во второй раз в своей истории выиграла сборная Китая.

Команды-участницы 
 Чехословакия — страна-организатор;
 Китай, Перу, США, Япония, Куба, СССР, Южная Корея — по итогам чемпионата мира 1982 года;
 ГДР, Бразилия, Канада, Тунис — по итогам континентальных чемпионатов 1985 года;
 ФРГ, Италия, Болгария — по итогам мировой квалификации;
 КНДР — по итогам азиатской квалификации.

Квалификация

Система проведения чемпионата 
16 финалистов чемпионата мира на первом этапе были разбиты на 4 группы. 12 команд (по три лучшие из каждой четвёрки) вышли во второй этап, где образовали две группы по шесть команд. Учитывались результаты игр команд между собой на первом этапе. Участниками плей-офф за 1—4-е места стали по две лучшие команды из групп. Итоговые 5—8-е и 9—12-е места также по системе плей-офф разыграли команды, занявшие в группах второго этапа соответственно 3—4-е и 5—6-е места.

Первый групповой этап

Группа A 
Жилина 

 2 сентября: Болгария — Чехословакия 3:2 (16:14, 15:8, 11:15, 12:15, 15:4); Южная Корея — Канада 3:0 (15:9, 15:1, 15:7).
 3 сентября: Южная Корея — Болгария 3:0 (15:13, 15:10, 15:12); Чехословакия — Канада 3:0 (15:10, 15:8, 15:4).
 4 сентября: Болгария — Канада 3:1 (15:12, 15:6, 13:15, 15:9); Южная Корея — Чехословакия 3:0 (15:3, 15:11, 15:5).

Группа В 
Пльзень 

 2 сентября: Китай — ГДР 3:1 (12:15, 15:6, 15:10, 15:4); СССР — Тунис 3:0 (15:1, 15:2, 15:1).
 3 сентября: ГДР — СССР 3:2 (12:15, 11:15, 15:11, 15:6, 15:9); Китай — Тунис 3:0 (15:0, 15:3, 15:2).
 4 сентября: ГДР — Тунис 3:0 (15:2, 15:1, 15:3); Китай — СССР 3:0 (15:9, 15:11, 15:13).

Группа С 
Брно 

 2 сентября: Куба — Бразилия 3:0 (15:9, 15:9, 15:12); Перу — ФРГ 3:0 (16:14, 15:4, 15:11).
 3 сентября: Перу — Бразилия 3:1 (15:10, 13:15, 15:9, 15:10); Куба — ФРГ 3:0 (15:9, 15:2, 15:9).
 4 сентября: Бразилия — ФРГ 3:1 (8:15, 15:11, 15:13, 17:15); Куба — Перу 3:2 (11:15, 15:11, 15:8, 14:16, 15:10).

Группа D 
Оломоуц 

 2 сентября: Япония — КНДР 3:1 (15:6, 13:15, 15:9, 15:8); США — Италия 3:1 (15:7, 8:15, 15:12, 15:10).
 3 сентября: Япония — Италия 3:0 (15:11, 15:10, 15:7); США — КНДР 3:0 (15:6, 16:14, 15:10).
 4 сентября: Япония — США 3:1 (12:15, 15:11, 15:7, 15:12); Италия — КНДР 3:0 (15:5, 15:5, 16:14).

Второй групповой этап 
Курсивом выделены результаты матчей первого группового этапа, пошедшие в зачёт второго.

Группа Е 
Острава 

 7 сентября: Болгария — Бразилия 3:2 (16:14, 8:15, 17:15, 14:16, 15:13); Куба — Южная Корея 3:1 (15:12, 15:8, 8:15, 15:3); Перу — Чехословакия 3:1 (12:15, 15:5, 15:0, 15:8).
 8 сентября: Куба — Болгария 3:0 (15:7, 15:3, 16:14); Перу — Южная Корея 3:0 (15:8, 15:11, 15:12); Бразилия — Чехословакия 3:0 (15:13, 16:14, 16:14).
 9 сентября: Перу — Болгария 3:0 (15:10, 15:4, 15:10); Бразилия — Южная Корея 3:0 (15:8, 15:11, 15:12); Куба — Чехословакия 3:0 (15:9, 15:0, 15:9).

Группа F 
Прага 

 7 сентября: СССР — Италия 3:0 (15:3, 15:11, 15:11); ГДР — Япония 3:0 (15:11, 15:9, 15:11); Китай — США 3:0 (15:4, 15:10, 15:5).
 8 сентября: СССР — Япония 3:0 (15:0, 15:8, 15:8); Китай — Италия 3:0 (15:4, 15:4, 15:13); ГДР — США 3:2 (15:12, 9:15, 15:10, 13:15, 15:13).
 9 сентября: Китай — Япония 3:0 (15:6, 15:8, 15:4); ГДР — Италия 3:0 (16:14, 15:4, 15:9); СССР — США 3:0 (15:4, 15:12, 15:6).

Турнир за 13—16 места 
Пльзень

 7 сентября: ФРГ — КНДР 3:0 (15:6, 15:12, 15:4); Канада — Тунис 3:0 (15:0, 15:4, 15:4).
 8 сентября: ФРГ — Тунис 3:0 (15:0, 15:3, 15:6); КНДР — Канада 3:0 (15:3, 17:15, 15:8).
 9 сентября: ФРГ — Канада 3:1 (17:15, 11:15, 15:9, 15:13); КНДР — Тунис 3:0 (15:7, 15:0, 15:2).

Плей-офф 
Прага

Полуфинал за 1—4 места 
12 сентября
 Куба — ГДР 3:1 (13:15, 15:3, 15:7, 15:3).
 Китай — Перу 3:0 (18:16, 15:1, 15:8).

Полуфинал за 5—8 места 
12 сентября
 Бразилия — Япония 3:1 (15:13, 15:17, 17:15, 16:14)
 СССР — Южная Корея 3:0 (15:13, 15:10, 15:8).

Полуфинал за 9—12 места 
12 сентября
 Италия — Болгария 3:2 (15:12, 8:15, 16:14, 5:15, 15:12)
 США — Чехословакия 3:2 (7:15, 15:3, 10:15, 15:6, 15:12)

Матч за 11-е место 
13 сентября
 Чехословакия — Болгария 3:1 (12:15, 15:10, 15:11, 15:9)

Матч за 9-е место 
13 сентября
 Италия — США 3:1 (15:4, 15:12, 10:15, 15:12)

Матч за 7-е место 
13 сентября
 Япония — Южная Корея 3:0 (15:10, 15:8, 16:14)

Матч за 5-е место 
13 сентября
 Бразилия — СССР 3:0 (15:6, 15:8, 15:10).

Матч за 3-е место 
13 сентября
 Перу — ГДР 3:1 (13:15, 16:14, 15:9, 15:8).

Финал 
13 сентября
 Китай — Куба 3:1 (15:6, 15:7, 10:15, 15:9).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Чжэн Мэйчжу, Лян Янь, Ян Сяоцзюнь, Хоу Юйчжу, Ян Силань, Цзян Ин, Лю Вэй, Ху Сяофэн, Инь Цинь, Сюй Хуэйцзюань, Ли Яньцзюнь, У Дань. Главный тренер — Чжан Жунфан.

 : Таня Ортис Кальво, Мирея Луис Эрнандес, Инесма Молинет, Нэнси Гонсалес, Мария Тереса Сантамария, Ана Мария Уррутиньер, Жозефина Капоте, Ласара Гонсалес, Жозефина О’Фаррилл, Норка Латамблет Додино, Ана Гарсия, Магалис Карвахаль Ривера. Главный тренер — Эухенио Хорхе Лафита.

 : Джина Торреальба, Соня Аяукан, Сенаида Урибе, Роса Гарсия, Мириам Гальярдо, Габриэла Перес дель Солар, Соня Эредиа, Сесилия Тайт, Луиса Сервера, Денисе Фахардо, Ана Аростеки, Наталия Малага. Главный тренер — Пак Нам Бок.

Сборная СССР 
 Елена Волкова, Светлана Сафронова, Валентина Огиенко, Елена Чебукина, Диана Качалова, Ольга Кривошеева, Ирина Горбатюк, Юлия Салцевич, Елена Кундалева, Марина Кирьякова, Светлана Лихолетова, Ирина Ризен. Главный тренер — Владимир Паткин.

Индивидуальные призы 
 Лучшая нападающая:  Либертад Гонсалес
 Лучшая блокирующая:  Валентина Огиенко
 Лучшая на подаче:  Майке Арльт
 Лучшая в защите:  Денисе Фахардо
 Лучшая связующая:  Ян Силань
 Лучшая на приёме:  Ян Сяоцзюнь

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

Чемпионаты мира по волейболу среди женщин
1986 год в волейболе
Чемпионаты мира в Чехословакии
Сентябрь 1986 года
Международные соревнования по волейболу в Чехословакии
Спорт в Чехословакии в 1986 году